Jason Young (ur. 1979) – amerykański curler
 Jason Young (ur. 1981) – amerykański lekkoatleta, dyskobol
 Jason Young (ur. 1991) – lekkoatleta jamajski, sprinter